Double Danger – film del 1920 diretto da Albert Russell
Double Danger – film del 1938 diretto da Lew Landers
Double Danger –  episodio del 1961 della serie tv Agente speciale
Double Danger –  episodio del 1964 della serie tv Jonny Quest